Ivar, o Desossado († 873) — filho do rei lendário nórdico Ragnar Calças Peludas
 Ivar Braço Longo () — rei lendário da Escânia

Desambiguações de antropônimos